La Suisse (französisch: Die Schweiz) ist der Name
 eines Dampfschiffs auf dem Genfersee, siehe La Suisse (Schiff, 1910)
 einer ehemaligen Genfer Zeitung, siehe La Suisse (Zeitung)
 einer ehemaligen schweizerischen Versicherungsgesellschaft, siehe La Suisse Versicherungen 
 einer Landschaft auf Haiti, siehe La Suisse (Haiti)